HMS Pembroke ha sido el nombre utilizado por nueve buques de la Royal Navy y por varios establecimientos costeros.

Buques 
 HMS Pembroke fue un barco armado con 28 cañones botado en 1655 que se perdió tras colisionar en Portland en 1667.
 HMS Pembroke fue un navío de línea de quinta clase (fragata) armado con 32 cañones botado en 1690, capturado por Francia en 1694 y posteriormente echado a pique.
 HMS Pembroke fue un navío de línea de cuarta clase armado con 60 cañones botado en 1694 y capturado por Francia en 1709. Fue recapturado en 1711. En 1713 fue adquirido en Génova por España.
 HMS Pembroke fue un navío de línea de cuarta clase armado con 54 cañones botado en 1710 y desguazado en 1726.
 HMS Pembroke fue un navío de línea de cuarta clase armado con 60 cañones botado en 1733. Se hundió en 1745, pero fue reflotado y desguazado en 1749.
 HMS Pembroke fue un navío de línea de cuarta clase armado con 60 cañones botado en 1757, usado como pontón desde 1776 fue desguazado en 1793.
 HMS Pembroke fue un navío de línea de tercera clase armado con 74 cañones botado en 1812. Fue convertido en navío de hélice en 1855, transferido a los guardacostas de su majestad en 1858, y usado como buque cuartel desde 1887. Fue renombrado HMS Forte como buque cuartel para nuevos reclutas en 1890, y fue vendido en 1905.
 HMS Pembroke fue un navío de hélice de primera clase armado 101 cañones botado en 1859 con el nombre HMS Duncan. Fue renombrado HMS Pembroke al ser transferido a servicios en puerto en 1890, fue renombrado HMS Tenedos II en 1905 y vendido en 1910.
 HMS Pembroke es un cazaminas de la clase Sandown botado en 1997 actualmente en servicio.

Establecimientos en costa 
 HMS Pembroke fue el nombre dado a un cierto número de barracones en Chatham, Harwich y en el Forth. Fueron asignados al servicio activo en 1878 y dado de baja en 1983. Cierto número de buques fueron renombrados Pembroke mientras servían como buques cuartel en la citada base:
 HMS Pembroke fue el buque base original entre 1873 y 1890.
 [[HMS Duncan (1859)|'HMS Duncan]] fue HMS Pembroke desde 1890 hasta 1905.
 HMS Trent]] fue HMS Pembroke desde 1905 hasta 1917.
 [[HMS Nymphe (1888)|HMS Nymphe fue HMS Pembroke desde 1917 hasta 1920.
 HMS Achilles]] fue HMS Pembroke desde 1919 hasta 1923.
 [[HMS Prince Rupert (1915)|HMS Prince Rupert fue HMS Pembroke varios meses en 1922.
 Daniel Fearall fue HMS Pembroke desde 1922 hasta 1939.
 Hubo otros establecimientos en costa nombrados HMS Pembroke a lo largo del siglo XX. 
 HMS Pembroke I - Base de contabilidad en Chatham desde 1940 hasta 1960.
 HMS Pembroke II - Base aérea de la Royal Navy en Eastchurch desde 1913 hasta 1918.
 HMS Pembroke II - Base de contabilidad en Chatham desde 1940 hasta 1957.
 HMS Pembroke III - Base de contabilidad en Londres y outstations desde 1942 hasta 1952.
 HMS Pembroke IV - Base de contabilidad en Chatham entre 1919 y 1920, y en the Nore desde 1939 hasta 1961.
 HMS Pembroke V - Base naval en Dover desde 1919 hasta 1923, base secreta en Bletchley Park desde 1941 hasta 1942, y el nombre dado al personal en Londres del servicio real naval femenino 1945 hasta 1946.
 HMS Pembroke VI - Sección de contabilidad en Chatham en 1919.
 HMS Pembroke VII - Buque cuartel para patrulleras auxiliares en Grimsby desde 1919 hasta 1921.
 HMS Pembroke VIII - Base naval en el Humber desde 1920 hasta 1921.
 HMS Pembroke X'' - Cuartel general del servicio de patrulla de la Royal Navy en Lowestoft desde 1939 hasta 1940.

Véase también 
 HMS Pembroke Prize
 HMS Pembroke Castle

Referencias 
 
 

Nombres de buques británicos